Футбольная лига Англии 1908/09 () — 21-й сезон Футбольной лиги Англии. В чемпионате приняло участие 20 клубов. Чемпионом Англии в третий раз в своей истории стал «Ньюкасл Юнайтед». Второй дивизион выиграл «Болтон Уондерерс».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1908/09 на сайте RSSSF.com

1908
Футбол в Англии в сезоне 1908/1909